

Фамилия 
Эрцог () — фамилия немецкого происхождения. Известные представители:

 Герцог, Джеймс Барри (1866—1942) — премьер-министр Южно-Африканского Союза c 1924 по 1939 год.
 Эрцог, Морис (1919—2012) — высший комиссар (министр) по делам молодёжи и спорта Франции с 1958 по 1963 год, первый альпинист, покоривший вершину-восьмитысячник (1950).
 Эрцог, Энрике (1896—1981) — президент Боливии с 1947 до 1949 года.

Географические объекты 
 Эрцог — горная вершина на Домбае